André Boonen (atleet) (1943), Belgisch atleet
 André Boonen (wielrenner) (1957), Belgisch wielrenner